Лумбрерас () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос. Занимает площадь 142,92 км². Население — 164 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Риохи
Города Риохи